

Miejscowości w Polsce 

 Karpno – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Lądek-Zdrój
 Karpno – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Lipnica
 Karpno – zniesiona nazwa osady w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Główczyce
 Karpno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Ostrowice
 Karpno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Świdwin

Jeziora w Polsce 
 Karpno – jezioro na Pojezierzu Drawskim
 Karpno – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim